Austen pode ser:
Jane Austen
Austen Chamberlain
Kate Austen
Chuck Austen
Casa-Museu Jane Austen
William Chandler Roberts-Austen
Robert Alfred Cloynes Godwin-Austen
Mont Godwin-Austen
Desambiguação